Братц — многозначное слово.
 Братц — американский фильм 2007 года.
 Bratz — название серии кукол.